Мель (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района на левом берегу реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — 23 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Боровые, Осинишки, Плавушка.

Согласно переписи население Мели в 1999 году насчитывало 5 человек.

Через хутор проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Жодишки — Мель.

Неподалёку от хутора, на берегу Вилии находятся руины железнодорожного моста и переправы времён Первой мировой войны.

К югу от Мели располагается территория ландшафтно-ботанического заказника «Голубые озёра».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района